Circomphalus callimorphus är en musselart som först beskrevs av Dall 1902.  Circomphalus callimorphus ingår i släktet Circomphalus och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
callimorphus